Le Championnat de squash du British Open masculin 2003 est l'édition 2003 du British Open qui se déroule à Nottingham du 28 septembre au 5 octobre 2003.
Le tableau principal est réduit avec seulement 4 places pour les joueurs issus des qualifications.

David Palmer l'emporte en finale face à Peter Nicol.

Têtes de série

Tableau final

Premier tour de qualification

Second tour de qualification

Tour final de qualification

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 2003
 British Open

masculin 2003
Compétition de squash à Nottingham
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2003
Sport en octobre 2003
Sport en novembre 2003